Сербия и Черногория участвовала дважды в музыкальном конкурсе «Евровидение» — в 2004 и 2005 годах. В 2004 году Желько Йоксимович занял 2-е место, в 2005 году группа No Name из Подгорицы заняла 7-е место. В 2006 году из-за скандального завершения национального отбора Сербия и Черногория снялась с конкурса (ещё до признания независимости Черногории), с 2007 года обе страны выступают отдельно.

За 2 года участия в финале Сербия и Черногория получила 400 баллов, а в полуфинале — 263 балла.

История 
Ещё в 1994 и 1995 годах Союзная Республика Югославия дважды подавала заявку на участие в Евровидении под флагом Ирландии, но в связи с международными санкциями получала отказ. В 1996 году Югославия (выступавшая тогда под норвежским флагом) не прошла предварительную квалификацию в рамках судейского прослушивания, а в 2003 году Сербии и Черногории отказали в участии в связи с возможным снятием с конкурса ряда стран из-за плохих результатов. В 2003 году состоялся первый концерт и музыкальный конкурс в Сербии и Черногории под названием , который должен был стать национальным отбором. На том конкурсе, помимо вручения музыкальных премий, также был выбран победитель — Тоше Проески с песней «Čija si». В 2004 году Тоше Проески представлял Македонию с песней «Life» на Евровидении в Стамбуле.

Новый музыкальный конкурс под названием «» стал национальным отбором: его победителем в 2004 году как раз стал Желько Йоксимович (2-е место в Стамбуле), в 2005 году — группа No Name (7-е место в Киеве). Однако  (национальный вещатель Сербии и Черногории) заподозрил черногорское жюри в нечестности в связи с победой No Name. В 2006 году No Name снова выиграла национальный отбор, но подверглась освистыванию зрителей в зале, которые болели за дуэт «»,  и . 20 марта 2006 года из-за неразрешённого конфликта по поводу победителей отбора Сербия и Черногория отказалась от участия в Евровидении в Афинах, сохранив право голоса. В Черногории отказались показывать полуфинал конкурса, поэтому голоса поступали де-факто из Сербии.

В июне 2006 года на референдуме была провозглашена независимость Черногории, и страна получила право выступать на Евровидении. Через год на Евровидении отдельно дебютировали и Сербия, и Черногория, но если Черногория не преодолела стадию полуфинала, то Сербия одержала убедительную победу и в следующем году приняла конкурс у себя.

Участники 
В таблице приведены все заявки от Сербии и Черногории - принятые и не принятые.

Голосование 
Результаты приводятся только для 2004 и 2005 годов: в 2006 году Сербия и Черногория голосовала, но не участвовала:

Телевизионное освещение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения